Avant guerre est une expression qui peut désigner :
 la période qui a précédé la Première Guerre mondiale ;
 la période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale.